Wat Thai steht für folgende buddhistischen Tempel oder Tempelanlagen:

 Wat Thai Buddha Apa in Ludwigshafen-Mundenheim
 Wat-Thai-Tempel (München) in München-Giesing
 Wat Thai Watthanaram bei Mae Sot, Thailand